Die Saison 1998/99 war die dritte Saison der 2. Bundesliga Halle.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Für den Aufstieg qualifizierten sich die Sieger der Regionalligen: Rahlstedter HTC (Nord) und Club Raffelberg (West) in die Nordgruppe, TSV Zehlendorf 88 (Ost) und HC Heidelberg (Süd) in die Südgruppe.

Quellen 
 Deutsche Hockey Zeitung, Jahrgänge 1998 und 1999
 hockey.de → Bundesliga Halle 98/99

1998
Hockey 1998
Hockey 1999